«Во́льфсбург» () — немецкий профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, участник Бундеслиги, чемпион Германии сезона 2008/09. Часть системы спортивного клуба «Вольфсбург».

История

1938—1946 
Город Вольфсбург был основан в 1938 году как город для рабочих завода Volkswagen. Первым футбольным клубом, ассоциирующимся с автозаводом, был BSG Volkswagenwerk Stadt des KdF-Wagen. Эта команда играла в Gauliga Osthannover в сезонах 1943/1944 и 1944/1945.

12 сентября 1945 года был основан новый клуб — VSK Wolfsburg. Его форма была бело-зелёная, использующаяся им и поныне. 15 декабря 1945 года клуб постиг кризис, почти прекративший его существование, так как все игроки за исключением одного покинули клуб. Йозеф Мейер, единственный оставшийся игрок, работал вместе с Вилли Хилбертом по возрождению команды и набору новых игроков. За год была создана новая команда известная сейчас как VfL Wolfsburg. В конце ноября 1946 года клуб сыграл товарищескую игру с «Шальке 04» на стадионе, принадлежащем Volkswagen, став преемником BSG Volkswagenwerk Stadt des KdF-Wagen и получив спонсорскую поддержку компании.

1946—1963 
«Вольфсбург» медленно, но устойчиво прогрессировал в последующие сезоны. Они выиграли несколько любительских первенств, но были неспособны продвинутся вперёд в плей-офф на повышение, пока наконец, в 1954 году, не победили Heider SV, со счётом 2:1, что позволило ему пробиться в Оберлигу Север. Тем не менее Вольфсбург боролся за выживание во всех последующих сезонах, пока наконец не вылетел в 1959 году. В 1963 году, на момент образования первой профессиональной немецкой футбольной лиги — Бундеслиги, «Вольфсбург» вновь играл в Оберлиге Север (в то время это была вторая по значимости лига).

1963—1997 
«Вольфсбург» пребывал во втором дивизионе следующую дюжину лет, на тот момент их лучшим достижением было второе место в 1970 году. Это второе место позволило им бороться в плей-офф за выход в Бундеслигу, но там они выглядели слабо и пробиться в Бундеслигу не смогли.

С середины 70-х и до начала 90-х «Вольфсбург» играл в любительской Оберлиге Север. Последовательные финиши на первом месте в 1991 и 1992 годах, а затем и успех в плей-офф позволил им выступать в сезоне 1992/93 во Второй Бундеслиге. «Вольфсбург» непрерывно добивался определённого успеха в течение всех 90-х. Команда вышла в финал Кубка Германии в 1995 году, где проиграла «Боруссии» Мёнхенгладбах со счётом 0:3. Финишировав вторым в сезоне 1996/97 «Вольфсбург» пробился в Бундеслигу.

1997—2007 
Вопреки прогнозам клуб не вылетел обратно во Вторую Бундеслигу, а наоборот сумел закрепиться в середине таблицы Бундеслиги. В сезоне 1998/99 под руководством Вольфганга Вольфа клуб после 33-го тура занимал 5-е место. Последняя игра стала провальной — проигрыш «Дуйсбургу» 1:6, после которого клуб занял лишь шестую итоговую строчку. Этот результат позволил «Вольфсбургу» осенью 1999 года впервые стартовать в Кубке УЕФА. В первом круге был пройден венгерский «Дебрецен» (2:0 и 1:2), во втором голландская «Рода» (0:0 и 1:0). Но в третьем «Вольфсбург» был дважды бит мадридским «Атлетико» (2:3 и 1:2). «Вольфсбург» участвовал в Кубке Интертото в 2000, 2001, 2003 и 2004 годах. Лучшим достижением там был финал 2003 года, проигранный итальянской «Перудже». Сезоны 2005/06 и 2006/07 клуб заканчивал на 15 месте, едва избежав вылета.

С 2007 года 

Перед сезоном 2007/08 клуб возглавил бывший тренер мюнхенской «Баварии» Феликс Магат, который сразу же начал тотальную перестройку состава: «Вольфсбург» покинули более 10 футболистов, в том числе Ханс Сарпей, Мирослав Кархан, Майк Ханке, Андрес Д’Алессандро, Диего Климович. Вместо них пришли Графите, Эдин Джеко, Марсель Шефер, Жозуэ, Ашкан Дежага, Кристиан Гентнер и многие другие. 
Магат смог привести клуб к лучшему результату в истории — пятому месту. Клуб второй раз сумел стартовать в Кубке УЕФА выступив куда лучше чем в прошлый раз. Преодолев в первом круге сопротивление бухарестского «Рапида» (1:1 и 1:0) клуб попал в групповой раунд, где выступил очень удачно. «Вольфсбург» стал победителем группы Е обыграв «Херенвен» (5:1), «Брагу» (3:2), «Портсмут» (3:2) и сыграв вничью с «Миланом» (2:2). В 1/16 финала «Вольфсбург» дважды уступил ПСЖ (1:3 и 0:2).

В сезоне 2008/09 довольно неожиданно, впервые в своей истории, клуб стал чемпионом страны. Чемпионство команде Магата обеспечила вторая часть сезона, а также великолепная игра на своём стадионе. Во втором круге со счётом 5:1 была обыграна «Бавария». А дуэт форвардов Графите-Джеко побил рекорд бундеслиги по количеству забитых голов, забив на двоих 54 гола. Победа в Бундеслиге обеспечила команде выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Из-за финансовых разногласий с руководством, Феликс Магат был вынужден покинуть клуб и уйти в «Шальке-04». Его место занял Армин Фе.

Сезон 2009/10 в Бундеслиге команда начала с победы над «Штутгартом» (2:0), но после проиграла множество матчей, и опустилась в середину турнирной таблицы. После поражения от «Кёльна» 2:3, которое произошло 24 января в рамках 19-го тура, руководство клуба приняло решение об отстранении Армина Фе от занимаемой должности главного тренера. На его место был взят Лоренц-Гюнтер Кёстнер, который до этого являлся тренером резервистов клуба, выступающих в Региональной лиге Север. Несмотря на смену тренеров, «Вольфсбург» сумел занять лишь восьмое место, и кресло главного тренера занял английский специалист Стив Макларен.

Так как в сезоне 2008/09 «Вольфсбург» впервые в истории смог стать чемпионом Бундеслиги, то в сезоне 2009/10 он впервые поучаствовал в Лиге чемпионов УЕФА. Команда начала своё участие сразу с группового этапа, попав в группу B вместе с такими командами как «Манчестер Юнайтед», ЦСКА и «Бешикташ». В первом матче «волки» обыграли ЦСКА (3:1), но затем проиграли «МЮ» (1:2) и сыграли вничью с «Бешикташем» (0:0). В первом матче второго круга команда выиграла у «Бешикташа» (3:0), а затем проиграла в гостях ЦСКА (2:1) и дома «МЮ» (1:3). Заняв 3-е место в группе В, «Вольфсбург» получил право участвовать в Лиге Европы. В 1/16 финала Лиги Европы (когда «Вольфсбург» уже возглавлял Кёстнер) был пройден испанский «Вильярреал» (2:2 и 4:1), в 1/8 российский «Рубин» (1:1 и 2:1 (1:0 в овертайме)), но в 1/4 финала «Вольфсбург» дважды проиграл английскому «Фулхэму» (1:2 и 0:1), который позже дошёл до финала ЛЕ.

Два сезона подряд (2016/17 и 2017/18) «Вольфсбург» смог избежать прямого вылета, заняв 16 место и победив в стыковых матчах.

Стадион 

До 2002 года команда играла на стадионе VfL-Stadion AM Elsterweg, построенном в 1947 году, и вмещавшем 21600 зрителей (17600 до реконструкции 1997 года). 23 ноября 2002 года команда провела последний матч на VfL-Stadion AM Elsterweg, после чего переехала на новый стадион Фольксваген Арена. Сейчас на старом стадионе играет фарм-клуб и женская команда «Вольфсбург».

С 2002 года и до наших дней команда играет на стадионе Фольксваген-Арена, вмещающем 30000 человек (26000 во время международных матчей).

Еврокубки 

Вольфсбург 10 раз принимал участие в Еврокубках. Из них 5 раз в кубке Интертото, 2 раза в кубке УЕФА, 1 раз в Лиге Европы и 2 раза в Лиге чемпионов УЕФА.

Статистика сезонов

Рекорды 
 Данные приведены на 27 марта 2010 года.
 Включены только игры в первой Бундеслиге.

Крупные победы и поражения 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-style="background:green; color:white"
|colspan="6" | Крупные победы
|colspan="6" | Крупные поражения
|-style="background:limegreen; color:white"
|colspan="3" | На своём поле
|colspan="3" | В гостях
|colspan="3" | На своём поле
|colspan="3" | В гостях
|-style="background:limegreen; color:white"
|Счёт
|Противник|Сезон|Счёт|Противник|Сезон|Счёт|Противник|Сезон|Счёт|Противник|Сезон|-
|7:1
|Боруссия Мёнхенгладбах
|1998/99
|5:0
|Ганновер 96
|2008/09
|2:7
|Вердер
|1999/2000
|1:6
|Дуйсбург
|1998/99
|-
|6:0
|Кёльн
|2000/01
|4:0
|Кёльн
|2001/02
|1:5
|Герта Берлин
|2009/10
|1:6
|Вердер
|2005/2006
|-
|6:1
|Унтерхахинг
|2000/01
|4:0
|Боруссия Мёнхенгладбах
|2009/10
|1:5
|Штутгарт
|2003/04
|0:5
|Бавария
|1999/2000
|-
|5:0
|Нюрнберг
|2001/02
|6:0
|Вердер
|2015/2016
|1:4
|Боруссия Дортмунд
|1997/98
|1:5
|Бохум
|2004/05
|-
|5:0
|Арминия
|2004/05
|
|
|
|
|
|
|1:5
|Майнц 05
|2005/06
|-
|5:1
|Бавария
|2008/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|5:1
|Вердер
|2008/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

 Гвардейцы в Бундеслиге 
 Статистика на 10.02.2022Лучшие бомбардиры клуба в Бундеслиге Титулы 

 Национальные титулы Чемпионат Германии Чемпион: 2008/09
 Вице-чемпион: 2014/15Кубок Германии Обладатель: 2014/15
 Финалист: 1994/95Суперкубок Германии Обладатель: 2015
 Финалист: 2009

 Состав 
По состоянию на 18 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

 Тренерский штаб 
По состоянию на 8 июня 2019 года

 Список главных тренеров после 1963 года 

  — 1954—1955
  — 1955—1956
 Йозеф Кречман — 1956—1957
 Людвиг Лахнер — 1957
  — 1957—1958
  — 1958—1959
 Людвиг Лахнер — 1963—1966
 Имре Фаркашински — 1966—1975
  — 1975
  — 1975—1976
  — 1976—1978
 Имре Фаркашински — 1978
  — 1978—1979
  — 1979—1983
 Имре Фаркашински — 1983—1984
  — 1984—1988
 Хорст Хрубеш — 1988—1989
  — 1989—1991
 Уве Эркенбрехер — 1991—1993
  — 1993
  — 1993—1995
  — 1995
  — 1995—1998
 Уве Эркенбрехер — 1998
  — 1998—2003
 Юрген Рёбер — 2003—2004
 Эрик Геретс — 2004—2005
 Хольгер Фах — 2005
 Клаус Аугенталер — 2005—2007
 Феликс Магат — 2007—2009
 Армин Фе (Фе, Армин) — 2009—2010
 Лоренц-Гюнтер Кёстнер — 2010
 Стив Макларен — 2010—2011
 Феликс Магат — 2011—2012
 Лоренц-Гюнтер Кёстнер — 2012
 Дитер Хекинг — 2012—2016
 Валерьен Исмаэль — 2016—2017
 Андрис Йонкер — 2017
  — 2017—2018
 Бруно Лаббадиа — 2018—2019
 Оливер Глазнер — с 2019—2021
 Марк Ван Боммел — с 2021—2022
 Ковач Нико—с 2022

 Молодёжный футбол 

 До 23 лет (фарм-клуб) 
 
Вторая команда «Вольфсбурга» выступает с сезона 2007/08 в северной Регионаллиге. В сезоне 2013/14 она заняла в ней первое место, но уступила в стыковых матчах клубу «Зонненхоф Гроссашпах» за выход в Третью Лигу. Прежде наивысшим достижением являлось второе место в этой же лиге в сезоне 2009/10.

 Достижения 
 Северная региональная лига
 Второе место: 2010

 До 19 лет 
Молодёжный состав клуба Вольфсбург с игроками моложе 19 лет выступает в Северной и северо-восточной бундеслиге для игроков моложе 19 лет. В сезоне 2007/08 команда смогла победить в своём регионе. Но на межрегиональном соревновании она проиграла Фрайбургу и заняла только второе место.

 Достижения 
 Бундеслига до 19 лет:
 Второе место (2): 2008
 Северо и северо-восточная Бундеслига до 19 лет Победители: 2008

 До 17 лет 
Вольфсбург с игроками до 17 лет выступает в северной и северо-восточной бундеслиге для игроков моложе 17 лет. Его лучшим достижением является чемпионский титул полученный в сезоне 2008/09.

 Достижения 
 Северо и северо-восточная Бундеслига до 17 лет'''
 Победители: 2009

Женская команда Вольсфбурга 

Частью системы спортивного клуба «Вольфсбург» является и женская футбольная команда Вольсфсбурга, которая оформила требл в сезоне 2012-13, выиграв Лигу Чемпионов, Кубок Германии и Бундеслигу.

Примечания

Ссылки 

 

Футбольные клубы Германии